Касимов () — тюркская фамилия.

Известные носители 
Каси́мовы — татарский княжеский род.
 Касимов, Абдукарим Касимович (1933—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Касимов, Алексей Степанович (1914 — ?) — советский футболист.
 Антоний Касимов (1903—1980) — советский поэт.
 Касимов, Атаулла Фараджевич (1920—1993) — советский и азербайджанский учёный.
 Касимов, Валерий Габдулхаевич (род. 1952) — советский и российский пианист, композитор, педагог.
 Касимов, Денис (род. 1988) — российский актёр кино.
 
 Касимов, Евгений Петрович (род. 1954) — российский писатель, поэт и драматург, общественный деятель.
 Касимов, Кубад Абдулла оглы (1896—1993) — азербайджанский и советский музыковед.
 Касимов, Марсель Васильевич (род. 1982) — российский боксёр-профессионал.
 Касимов, Мухаммад-Юсуф (?—?) — российский дипломат, в 1675 возглавил посольство в Индию (империю Великих Моголов).
 
 Касимов, Ойбек Омилович (род. 1980) — узбекский общественный деятель.
 Касимов, Панах Алекпер оглы (1881—1939) — деятель просвещения.
 Касимов, Пирмагомед Пирмагомедович (1941—2015) — советский и российский дагестанский писатель, поэт, переводчик и публицист, партийный и общественный деятель.
 Касимов, Расим Мустафа оглы (1935—2016) — советский и азербайджанский учёный в области физики.
 Касимов, Рафаил Габдулхаевич (род. 1947) — советский и российский композитор, педагог.
 Касимов, Рафик Юнис-Али оглы (род. 1931) — советский и азербайджанский биолог.
 Касимов, Сабыр Ахметжанович (род. 1951) — политолог, юрист, правозащитник, депутат сената Парламента Казахстана.
 Касимов, Салават Фитратович (1934—2018) — советский и российский историк.
 Касимов, Толепберген Смагамбетович (род. 1932) — казахский, советский педагог.
 Касимов, Хайдар (1922—1993) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Касимов, Эдуард Салихзянович (1930—1986) — татарский писатель-прозаик, очеркист и филолог.
 Касимов, Энвиль Владимирович (1961—2020) — российский художник, арт-деятель, главный редактор газеты «Известия Удмуртской Республики».
 Касимов, Юсуф Ибад оглы (1896 — после 1957) — деятель ВКП(б).

Касимова 
 Касимова, Инна Григорьевна (род. 1976) — российская биатлонистка.
 Касимова, Фидан Экрем кызы (род. 1947) — советский и азербайджанская оперная певица.
 Касимова, Яна Александровна (род. 1984) — российская пловчиха в ластах.

Топонимы 
Каси́мов — топоним:
 Касимов — город в Рязанской области.
 Касимов — поселок при станции Касимов в Касимовском районе Рязанской области.
 Касимов — станция Московской железной дороги в Рязанской области.

Другое 
 Касимов — малый противолодочный корабль ЧФ ВМФ РФ.

См. также 
 Касим
 Касимовка
 Касимово
 Касимовский
 Касымов